Melfa, une municipalité américaine en Virginie ;
 , une rivière italienne dans le Latium.